Мажа́ра — назва великого довгого воза на півдні України та на Північному Кавказі.
 Мажа́ра — діалектна назва мажі.

Прізвище 

 Мажара Інна Вікторівна ( 1992) — українська спортсменка.
 Мажара Федір Германович (1911—1971) — радянський діяч, секретар Луганського обласного комітету КПУ.

Див. також 
 Мажари
 Мажар Алансон